Абдула́ев — фамилия; имеет женскую форму Абдулаева. Известные носители:
 Абдулаев, Абдурахман Ягъяевич (1919—1987) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной и финской войн, Герой Советского Союза.
 Абдулаев, Айдамир Сайд-Ахмадович — проживающий в Нидерландах чеченский борец классического стиля, чемпион Голландии, судья международной категории.
 Абдулаев, Али Бала Абдулла оглы (1915—1980) — азербайджанский танцовщик и балетмейстер, Народный артист Азербайджанской ССР (1959).
 Абдулаев, Анатолий Гафарович (1944—2012) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист России.
 Абдулаев, Ахмад Магомедович (род. 1959) — шейх, председатель Духовного управления мусульман Дагестана.
 Абдулаев, Герман — чеченский дзюдоист.
 Абдулаев, Давлятбек (1918—2008) — звеньевой колхоза «Рохи-Ленин», Герой Социалистического Труда.
 Абдулаев, Зияудин Садулаевич (1926—1994) — чеченский писатель.
 Абдулаев, Камал Джан Бахиш оглы (род. 1927) — азербайджанский дирижёр оперы, Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР.
 Абдулаев, Курманкул (1918—?) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Абдулаев, Леча Шарипович (род. 1953) — чеченский писатель, поэт, публицист, переводчик, Народный поэт Чеченской Республики.
 
 Абдулаев, Мовлади Абуязидович (род. 1961) — советский чеченский штангист, тренер, судья международной категории, создатель первого сайта про чеченский спорт.
 
 Абдулаев, Руслан Джабраилович (род. 1994) — российский спортсмен, выступающий в грэпплинге и джиу-джитсу.
 Абдулаев, Сатор (1924—1972) — звеньевой колхоза имени 30-летия Октября, Герой Социалистического Труда.
 Абдулаев, Сайд-Ахмад Хайрулаевич — советский борец классического стиля, Заслуженный тренер СССР.
 Абдулаев, Тагир Муртузович (род. 1967) — российский дзюдоист.
 Абдулаев, Убайдуло (род. 1927) — звеньевой колхоза «Коммунизм» Кокташского района Сталинабадской области, Герой Социалистического Труда.
 Абдулаев, Шахмардан Гасан-Гусейнович (1911—?) — кумыкский актёр, лакский писатель Народный артист Дагестанской АССР.
 Абдулаев, Эркебек Сагынбекович (1952—2011) — советский разведчик, ветеран подразделения «Вымпел», подполковник запаса КГБ СССР.

Абдулаева 
 Абдулаева, Саадат Гаджиевна (род. 1988) — российская боксёрша.
 Абдулаева, Яйра Умаровна (1930—2019) — народная артистка Узбекской ССР.

См. также 
 Абдуллаев

Примечания